De Corgoň Liga 2010/2011 was het achttiende seizoen in de hoogste afdeling van het Slowaakse voetbal sinds de introductie van de topliga in 1993. De competitie begon op 17 juli 2010 en eindigde op 25 mei 2011. ŠK Slovan Bratislava won voor de zesde keer de titel. Titelverdediger MŠK Žilina eindigde op de derde plaats.

Uitslagen

Eindstand
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:100%;" width="80%"
! width=5%|
! width=35%|Club
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=10%|Punten
|-style="background:#D0F0C0;"
|  || ŠK Slovan Bratislava || 33 || 20 || 8 || 5 || 63 || 22 || +41 || 68
|- style="background:#C0F0D0;"
| 2 ||  FK Senica || 33 || 18 || 7 || 8 || 54 || 30 || +24 || 61
|- style="background:#CCF3FF;"
| 3 || MŠK Žilina || 33 || 14 || 12 || 7 || 47 || 28 || +19 || 54
|- style="background:#A9ECFF;"
| 4 || Spartak Trnava || 33 || 13 || 10 || 10 || 40|| 30 || +10 || 49
|-
| 5 ||  Dukla Banská Bystrica || 33 || 13 || 9 || 11 || 39 || 32 || +7 || 48
|-
| 6 ||  FC ViOn Zlaté Moravce || 33 || 12 || 10 || 11 || 35 || 31 || +4 || 46
|-
| 7 ||  MFK Ružomberok || 33 || 10 || 11 || 12 || 23|| 33 || –10 || 41
|-
| 8 || FC Nitra || 33 || 11 || 7 || 15 || 30|| 51 || –21 || 40
|-
| 9 || DAC 1904 Dunajská Streda || 33 || 9 || 9 || 15 || 24 || 39 || –15 || 36
|-
| 10 || MFK Košice || 33 || 8 || 9 || 16 || 28 || 44 || –16 || 33
|-
| 11 ||  Tatran Prešov || 33 || 9 || 6 || 18 || 30 || 49 || –19 || 33
|- style="background:#FFCCCC"
| 12 ||  MFK Dubnica || 33 || 7 || 10 || 16 || 23 || 47 || –24 || '31
|}

Statistieken
 Topscorers In onderstaand overzicht zijn alleen spelers opgenomen met tien of meer doelpunten achter hun naam''

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2010/11 in alle 33 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2010/11 uit in de Corgoň Liga.

Toeschouwers

Zie ook
Slowaaks voetbalelftal in 2010
Slowaaks voetbalelftal in 2011

Slowaakse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2010/11